

Letteratura 
 Addio – novella di Honoré de Balzac del 1830.

Musica 
 Addio – album di Raige del 2012
 Addio – singolo di Raige del 2012
 Addio – singolo di Mireille Mathieu del 1975
 Addio – composizione per violoncelli di Christophe Looten del 2004

Pagine correlate 
 L'addio